La Sirène du Mississippi (Waltz into Darkness), roman policier américain écrit par William Irish 
 La Sirène du Mississipi (avec un seul p), film français réalisé par François Truffaut, sorti en 1969, adapté du roman de William Irish

Notes et références